Nikolaevo puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas de Bulgaria:
 Nikolaevo (Stara Zagora)
 Nikolaevo (Veliko Turnovo)
 Nikolaevo (Gabrovo)
 Nikolaevo (Pernik)
 Nikolaevo (Pleven)
 Nikolaevo (Sliven)